Galfred ist der Name folgender Personen:

 Geoffroy du Breuil (Galfredus; † 1184), französischer Geistlicher und Chronist
 Galfred de Liberatione (Geoffrey de Liberatione), Bischof von Dunkeld
 Geoffrey von Monmouth (wal.: Gruffudd ap Arthur, auch Sieffre o Fynwy; lat. Galfridus Monemutensis) (* um 1100; † um 1154), britischer Geistlicher und Gelehrter
 Galfredus de Vino Salvo, englischer Rhetoriker des ausgehenden 12. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Galfredus, Galfridus, Geoffroy